L'antidoto – commedia di satira politica di Vittorio Alfieri anche conosciuta come Tre veleni rimesta, avrai l'antidoto
 L'antidoto – singolo di Inoki del 2012
 L'antidoto – album di Inoki del 2014
 L'antidoto (L'Antidote) – film del 2005 diretto da Vincent de Brus